Kampfgruppe steht für:
 Kampfgruppen der Arbeiterklasse (Betriebskampfgruppen) – paramilitärische Organisation in der DDR
 Kampfgruppe – militärische Formation der Wehrmacht bzw. der Bundeswehr
 Kampfgruppe (Kriegsmarine) – ein die schweren Einheiten der deutschen Kriegsmarine zusammenfassender Verband (1943 - 44)
 Kampfgruppe Auschwitz – Internationale Widerstandsbewegung im KZ Auschwitz
 Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, Organisation, die von West-Berlin aus den Widerstand gegen die SED-Diktatur in der DDR unterstützte
 Kampfgruppe 88, deutscher Bomberverband
 ein Strategiespiel aus dem Hause SSI

Siehe auch:
 Bataillonskampfgruppe in Russland
 Kampftruppe